Blatna est un toponyme qui peut désigner :
Blatna, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Novi Grad et dans la République serbe de Bosnie ;
Blatná, une ville de la République tchèque située dans le district de Strakonice et dans la région de Bohême-du-Sud.